Frederik Rosenkrantz er navnet på flere personer:

 Frederik Rosenkrantz (f. 1571) (1571-1602) til Rosenvold og Stjernholm – dansk lensmand
 Frederik Christian Rosenkrantz (1724-1802) – dansk gehejmestatsminister
 Frederik Rosenkrantz (officer) (1822-1905) – dansk officer